|-
| 29101 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29102 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29103 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29104 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29105 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29106 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29107 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29108 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29109 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29110 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29111 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29112 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29113 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29114 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29115 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29116 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29117 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29118 - ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29119 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29120 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 29121 ||  || 23 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 29122 Vasadze ||  || 24 decembrie 1982 ||  || 
|-
| 29123 - ||  || 2 septembrie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 29124 ||  || 28 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 29125 Kyivphysfak ||  || 17 decembrie 1984 ||  || 
|-
| 29126 ||  || 11 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 29127 - ||  || 24 martie 1985 || Anderson Mesa || 
|-
| 29128 - ||  || 13 septembrie 1985 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29129 ||  || 6 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 29130 - ||  || 9 martie 1986 || Siding Spring || 
|-
| 29131 ||  || 27 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 29132 - ||  || 22 ianuarie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29133 Vargas ||  || 29 mai 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 29134 || 1987 RW || 12 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 29135 - ||  || 21 septembrie 1987 ||  || E. W. Elst
|-
| 29136 - ||  || 25 septembrie 1987 ||  || 
|-
| 29137 Alanboss ||  || 18 octombrie 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 29138 ||  || 20 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 29139 || 1988 CP || 15 februarie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 29140 - ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29141 - ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29142 - ||  || 15 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29143 || 1988 DK || 22 februarie 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 29144 - || 1988 FB || 16 martie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 29145 || 1988 FE || 16 martie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 29146 McHone || 1988 FN || 17 martie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 29147 || 1988 GG || 11 aprilie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 29148 Palzer || 1988 JE || 10 mai 1988 || La Silla || 
|-
| 29149 - ||  || 9 septembrie 1988 ||  || 
|-
| 29150 ||  || 2 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 29151 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 29152 - ||  || 14 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 29153 - ||  || 16 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 29154 - ||  || 3 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 29155 || 1988 XE || 2 decembrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 29156 || 1989 CH || 3 februarie 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 29157 - ||  || 11 martie 1989 ||  || T. Seki
|-
| 29158 - ||  || 2 martie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29159 - || 1989 GB || 2 aprilie 1989 ||  || , 
|-
| 29160 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29161 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29162 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29163 - ||  || 26 septembrie 1989 ||  || , 
|-
| 29164 - || 1989 UA || 20 octombrie 1989 || Kani || , 
|-
| 29165 ||  || 26 octombrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 29166 - ||  || 3 noiembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29167 - ||  || 29 noiembrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 29168 - || 1990 KJ || 20 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 29169 - ||  || 22 iulie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 29170 ||  || 27 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 29171 ||  || 28 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 29172 ||  || 23 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 29173 ||  || 24 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 29174 - ||  || 20 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29175 - ||  || 20 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29176 - ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29177 ||  || 13 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 29178 ||  || 13 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 29179 - ||  || 14 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29180 - ||  || 22 septembrie 1990 || Palomar || 
|-
| 29181 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29182 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29183 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29184 - ||  || 17 septembrie 1990 || Palomar || 
|-
| 29185 Reich ||  || 13 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 29186 Lake Tekapo ||  || 26 octombrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 29187 Lemonnier ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29188 - ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29189 Udinsk ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29190 - ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29191 - ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29192 - ||  || 11 noiembrie 1990 ||  || T. Urata
|-
| 29193 Dolphyn ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29194 - ||  || 16 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29195 - ||  || 16 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29196 - || 1990 YY || 19 decembrie 1990 ||  || R. P. Binzel
|-
| 29197 Gleim ||  || 15 ianuarie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 29198 Weathers || 1991 DW || 18 februarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 29199 Himeji || 1991 FZ || 17 martie 1991 ||  || T. Seki
|-
| 29200 ||  || 20 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-